Splendore nell'erba (Splendor in the Grass) – film del 1961 diretto da Elia Kazan
Splendore nell'erba (Splendor in the Grass) – film del 1981 diretto da Richard C. Sarafian